Kral se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Kral
 Thomas W. Kral